«Loco» hace referencia a varios artículos:

Discapacidad 
 Una persona que ha perdido la razón, o sufre de locura y tiene trastornadas las facultades mentales.

Apodo 
 Sebastián Abreu, futbolista uruguayo.
 Víctor Manuel Battaini, futbolista y entrenador de fútbol uruguayo.
 Marcelo Bielsa, futbolista y entrenador de fútbol argentino.
 Eduardo Bonvallet, futbolista chileno.
 Manuel Antonio Cange «Locó», futbolista angoleño.
 Narciso Horacio Doval, futbolista argentino.
 Juan Pablo García, futbolista mexicano.
 Martín Palermo, futbolista argentino.
 Gabriel González Chaves, futbolista paraguayo.
 Manuel "El Loco" Valdés, actor cómico mexicano.
 Juan Manuel Vargas, futbolista peruano.

Biología 
 Concholepas concholepas, molusco comestible de Chile y Perú.

Música 
 Loco (música), signo musical.
 El Canto del Loco, grupo musical de origen español.

Canciones
 «Loco» (1997), incluida en el álbum homónimo de la banda de metal Coal Chamber.
 «Loco» (2010), del álbum El momento del dúo de reguetón Jowell y Randy.
 «Loco» (2013), canción de Enrique Iglesias con Romeo Santos.
 «Loco», canción de Anitta.
 «Loco», canción de Andrés Calamaro.
 «Loco», canción de DJ Damian.
 «Loco», canción de Maluma.
 «Loco» (2014), canción de MC Magic con C-Kan.
 «Loco» (2021), del álbum  Crazy In Love de Itzy.

Televisión 
El loco de la colina, programa de entrevistas emitido en España en radio y posteriormente en televisión, presentado por Jesús Quintero.

Toponimia 
 Loco (Oklahoma), poblado del condado de Stephens, Estados Unidos.
 Loco (Suiza)

Videojuegos 
 LocoRoco
 Loco (videojuego)

Además
Loco Moco, plato típico originario de Hawái.
 Loco, personaje de la línea de juguetes Gobots.


Arabismos